Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Shanghai Rolex Masters 2013 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů. Obhájcem titulu byl druhý hráč světa Novak Djoković ze Srbska.

Vítězem soutěže dvouhry se stal nejvýše nasazený Novak Djoković, který ve finále porazil argentinskou turnajovou šestku Juana Martína del Potra po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–1 a 3–6, až v tiebreaku rozhodujícího setu poměrem míčů 7–3.

V probíhající sezóně si Djoković připsal páté turnajové vítězství a úhrnem 39. singlový titul kariéry. Současně vyhrál druhý asijský turnaj za sebou, když v předcházejícím týdnu vybojoval trofej na pekingském China Open. Úspěšná obhajoba šanghajskéh titulu znamenala setrvání na druhé příčce žebříčku za Rafaelem Nadalem.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Novak Djoković (vítěz)
  Rafael Nadal (semifinále)
  David Ferrer (3. kolo)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Roger Federer (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (finále)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Richard Gasquet (1. kolo)
  Milos Raonic (3. kolo)
  Tommy Haas (3. kolo, odstoupil)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Gilles Simon (1. kolo)
  John Isner (2. kolo)
  Nicolás Almagro (čtvrtfinále)
  Tommy Robredo (2. kolo, skreč)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Granollers
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Tipsarević
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= P Lorenzi
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= F Fognini
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Montañés
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= T Robredo
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= R Gasquet
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= V Pospisil
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= T Ito
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= G Monfils
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= L Hewitt
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Seppi
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N Djokovic
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M Granollers
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= F Fognini
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= T Robredo
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=1r
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= V Pospisil
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=64
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= G Monfils
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= A Seppi
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= R Federer
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= N Djokovic
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= F Fognini
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= G Monfils
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= R Federer
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= N Djokovic
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02= G Monfils
| RD4-score02-1=77
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=4
}}

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 
  Lu Jan-sun (2. kolo)
  Marinko Matosevic (odstoupil)
  Federico Delbonis (2. kolo)
  Roberto Bautista Agut (1. kolo)
  Łukasz Kubot (2. kolo)
  Benjamin Becker (1. kolo)
  Jack Sock ''(2. kolo)
  Paolo Lorenzi (kvalifikován)
  Santiago Giraldo (kvalifikován)
  Michał Przysiężny (kvalifikován)
  Somdev Devvarman (2. kolo)
  Michael Russell (kvalifikován)
  'Alejandro Falla (kvalifikován)
  Ryan Harrison (2. kolo)

Kvalifikanti 
  Alejandro Falla
  Go Soeda
  Michał Przysiężny
  Paolo Lorenzi
  Santiago Giraldo
  Tacuma Ito
 ''' Michael Russell

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2013
ATP World Tour 2013